Павлогра́дка — рабочий посёлок, административный центр Павлоградского района Омской области. Центр Павлоградского городского поселения.

Население —  жителей ().

Основан в 1898 году.

Физико-географическая характеристика 
Павлоградка расположена в пределах Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины, на высоте 119 метр над уровнем моря. Гидрографическая сеть развита слабо: озёра и реки в окрестностях Павлоградки отсутствуют. Посёлок находится в 99 км к югу от Омска, в 18 км к северу от государственной границы с Республикой Казахстан. Транспортный узел: автомобильными дорогами Павлоградка связана с административными центрами соседних районов — селом Одесское (47 км), посёлками Русская Поляна (59 км) и Нововаршавка (83 км).

Климат
Климат резко континентальный, со значительными перепадами температур зимой и летом (согласно классификации климатов Кёппена — влажный континентальный с прохладным летом (Dfb)). Многолетняя норма осадков — 366 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле — 60 мм, наименьшее в марте — 13 мм. Среднегодовая температура положительная и составляет +1,5° С, среднесуточная температура самого холодного месяца — января −17,5° С, самого жаркого — июля +19,9° С.

История 
Заселение Павлоградки началось в 1898 году. Первые переселенцы прибыли сюда из Павлоградского уезда Екатеринославской губернии.

Посёлок городского типа — с 1984 года.

Население 
Динамика численности населения по годам:

 Национальный состав
По данным переписи населения 1939 года: украинцы — 66,7 % или 2081 чел., русские — 30,5 % или 951 чел.

Примечания 

Посёлки городского типа Омской области
Районные центры Омской области
Населённые пункты Павлоградского района (Омская область)